La stagione 1986-1987 del campionato svizzero di hockey su ghiaccio ha visto campione l'HC Lugano.

Classifica Regular Season

LEGENDA:
G=Giocate, V=Vinte, N=Pareggiate, P=Perse, GF=Gol Fatti, GS=Gol Subiti, Dif=Differenza Reti, Pt=Punti

Playoff

Promozioni
Gli SCL Tigers e l'EV Zug vengono promossi in LNA a scapito dell'EHC Chur e dell'EHC Olten.

Classifica Marcatori

Regular Season 

LEGENDA:
G=Goal, A=Assist in prima, Pt=Punti

1987
Hockey su ghiaccio nel 1986
Hockey su ghiaccio nel 1987